Haus der Architektur steht für: 

 Haus der Architektur Graz, Architekturzentrum
 Haus der Architektur Köln, Architekturzentrum
 Haus der Architektur (München), Sitz der Bayerischen Architektenkammer

Haus der Architekten steht für:

 Haus der Architekten (Düsseldorf) in Düsseldorf
 Haus der Architekten (Dresden) in Dresden
 Haus der Architekten in Rostock, siehe Hausbaumhaus